Ферекл — персонаж древнегреческой мифологии.
 (2357) Ферекл — троянский астероид Юпитера, двигающийся в точке Лагранжа L5, в 60° позади планеты.